Di seguito una lista di asteroidi dal numero 483001 al 484000 con data di scoperta e scopritore.

483001-483100 

|-
|483001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483002 - ||  ||  || Dark Energy Survey
|-
|483003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483005 - ||  ||  || WISE
|-
|483006 - ||  ||  || CSS
|-
|483007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483015 - ||  ||  || CSS
|-
|483016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483024 - ||  ||  || WISE
|-
|483025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483030 - ||  ||  || CSS
|-
|483031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483035 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483036 - ||  ||  || CSS
|-
|483037 - ||  ||  || CSS
|-
|483038 - ||  ||  || CSS
|-
|483039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483040 - ||  ||  || CSS
|-
|483041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483058 - ||  ||  || CSS
|-
|483059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483060 - ||  ||  || WISE
|-
|483061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483066 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483071 - ||  ||  || WISE
|-
|483072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483076 - ||  ||  || WISE
|-
|483077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483079 - ||  ||  || CSS
|-
|483080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483081 - ||  ||  || WISE
|-
|483082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483085 - ||  ||  || WISE
|-
|483086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483088 - ||  ||  || CSS
|-
|483089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483092 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

483101-483200 

|-
|483101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483103 - ||  ||  || WISE
|-
|483104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483105 - ||  ||  || WISE
|-
|483106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483107 - ||  ||  || WISE
|-
|483108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483110 - ||  ||  || WISE
|-
|483111 - ||  ||  || WISE
|-
|483112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483131 - ||  ||  || WISE
|-
|483132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483138 - ||  ||  || WISE
|-
|483139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483144 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483149 - ||  ||  || WISE
|-
|483150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483152 - ||  ||  || WISE
|-
|483153 - ||  ||  || WISE
|-
|483154 - ||  ||  || WISE
|-
|483155 - ||  ||  || WISE
|-
|483156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483159 - ||  ||  || WISE
|-
|483160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483161 - ||  ||  || WISE
|-
|483162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483164 - ||  ||  || WISE
|-
|483165 - ||  ||  || CSS
|-
|483166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483171 - ||  ||  || WISE
|-
|483172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483173 - ||  ||  || WISE
|-
|483174 - ||  ||  || WISE
|-
|483175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483176 - ||  ||  || CSS
|-
|483177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483179 - ||  ||  || WISE
|-
|483180 - ||  ||  || WISE
|-
|483181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483183 - ||  ||  || CSS
|-
|483184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483188 - ||  ||  || WISE
|-
|483189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483191 - ||  ||  || WISE
|-
|483192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

483201-483300 

|-
|483201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483204 - ||  ||  || WISE
|-
|483205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483208 - ||  ||  || WISE
|-
|483209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483211 - ||  ||  || CSS
|-
|483212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483214 - ||  ||  || WISE
|-
|483215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483217 - ||  ||  || WISE
|-
|483218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483226 - ||  ||  || CSS
|-
|483227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483234 - ||  ||  || CSS
|-
|483235 - ||  ||  || CSS
|-
|483236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483238 - ||  ||  || WISE
|-
|483239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483261 - ||  ||  || CSS
|-
|483262 - ||  ||  || CSS
|-
|483263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483267 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483271 - ||  ||  || CSS
|-
|483272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483286 - ||  ||  || CSS
|-
|483287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483292 - ||  ||  || WISE
|-
|483293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

483301-483400 

|-
|483301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483307 - ||  ||  || CSS
|-
|483308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483309 - ||  ||  || CSS
|-
|483310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483317 - ||  ||  || CSS
|-
|483318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483319 - ||  ||  || CSS
|-
|483320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483322 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483325 - ||  ||  || CSS
|-
|483326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483329 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483331 - ||  ||  || CSS
|-
|483332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483333 - ||  ||  || WISE
|-
|483334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483338 - ||  ||  || CSS
|-
|483339 - ||  ||  || WISE
|-
|483340 - ||  ||  || WISE
|-
|483341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483349 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483350 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483351 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483353 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483354 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483355 - ||  ||  || CSS
|-
|483356 - ||  ||  || CSS
|-
|483357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483369 - ||  ||  || CSS
|-
|483370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483375 - ||  ||  || CSS
|-
|483376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483378 - ||  ||  || WISE
|-
|483379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483380 - ||  ||  || CSS
|-
|483381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483390 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|483391 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|483392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483400 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|}

483401-483500 

|-
|483401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483405 - ||  ||  || Offutt, W.
|-
|483406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483407 - ||  ||  || Zoltowski, F. B.
|-
|483408 - ||  ||  || CSS
|-
|483409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483413 - ||  ||  || CSS
|-
|483414 - ||  ||  || Eskridge
|-
|483415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483423 - ||  ||  || CSS
|-
|483424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483427 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483429 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483435 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483436 - ||  ||  || NEAT
|-
|483437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483439 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|483440 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|483441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483447 - ||  ||  || NEAT
|-
|483448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483454 Hosszúkatinka||  ||  || Piszkesteto
|-
|483455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483456 - ||  ||  || NEAT
|-
|483457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483458 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|483459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483461 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483470 - ||  ||  || NEAT
|-
|483471 - ||  ||  || NEAT
|-
|483472 - ||  ||  || NEAT
|-
|483473 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483474 - ||  ||  || NEAT
|-
|483475 - ||  ||  || NEAT
|-
|483476 - ||  ||  || NEAT
|-
|483477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483479 - ||  ||  || NEAT
|-
|483480 - ||  ||  || NEAT
|-
|483481 - ||  ||  || NEAT
|-
|483482 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483485 - ||  ||  || NEAT
|-
|483486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483487 - ||  ||  || NEAT
|-
|483488 Wudeshi ||  ||  || NEAT
|-
|483489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483490 - ||  ||  || NEAT
|-
|483491 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|483492 - ||  ||  || NEAT
|-
|483493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483497 - ||  ||  || NEAT
|-
|483498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483500 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

483501-483600 

|-
|483501 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483503 - ||  ||  || NEAT
|-
|483504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483509 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483510 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483515 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|483516 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|483517 - ||  ||  || NEAT
|-
|483518 - ||  ||  || NEAT
|-
|483519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483522 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483523 - ||  ||  || NEAT
|-
|483524 - ||  ||  || NEAT
|-
|483525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483526 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|483527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483534 - ||  ||  || NEAT
|-
|483535 - ||  ||  || NEAT
|-
|483536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483541 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483543 - ||  ||  || NEAT
|-
|483544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483549 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483551 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483561 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483563 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483567 - ||  ||  || NEAT
|-
|483568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483575 - ||  ||  || CSS
|-
|483576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483586 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|483587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483590 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|483591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483592 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|483593 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483594 - ||  ||  || NEAT
|-
|483595 - ||  ||  || NEAT
|-
|483596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483598 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483599 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483600 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

483601-483700 

|-
|483601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483603 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483605 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|483606 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|483607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483614 - ||  ||  || CSS
|-
|483615 - ||  ||  || Moletai
|-
|483616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483635 - ||  ||  || NEAT
|-
|483636 - ||  ||  || Moletai
|-
|483637 - ||  ||  || Moletai
|-
|483638 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|483639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483642 - ||  ||  || CSS
|-
|483643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483647 - ||  ||  || CSS
|-
|483648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483650 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|483651 - ||  ||  || CSS
|-
|483652 - ||  ||  || Vuissoz, C., Behrend, R.
|-
|483653 - ||  ||  || Calvin College
|-
|483654 - ||  ||  || CSS
|-
|483655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483656 - ||  ||  || CSS
|-
|483657 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|483658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483665 - ||  ||  || Lorenz, J.
|-
|483666 - ||  ||  || CSS
|-
|483667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483668 - ||  ||  || Campo Catino Austral Observatory Survey
|-
|483669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483670 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|483671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483673 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483679 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483684 - ||  ||  || NEAT
|-
|483685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483686 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483688 - ||  ||  || NEAT
|-
|483689 - ||  ||  || NEAT
|-
|483690 - ||  ||  || Begues
|-
|483691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483695 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483697 - ||  ||  || CSS
|-
|483698 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|483699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

483701-483800 

|-
|483701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483702 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483711 - ||  ||  || CSS
|-
|483712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483713 - ||  ||  || CSS
|-
|483714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483715 - ||  ||  || CSS
|-
|483716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483720 - ||  ||  || CSS
|-
|483721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483726 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483737 - ||  ||  || CSS
|-
|483738 - ||  ||  || CSS
|-
|483739 - ||  ||  || NEAT
|-
|483740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483744 - ||  ||  || Needville
|-
|483745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483747 - ||  ||  || CSS
|-
|483748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483752 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483782 - ||  ||  || CSS
|-
|483783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483786 - ||  ||  || CSS
|-
|483787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

483801-483900 

|-
|483801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483809 - ||  ||  || CSS
|-
|483810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483812 - ||  ||  || CSS
|-
|483813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483817 - ||  ||  || CSS
|-
|483818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483826 - ||  ||  || CSS
|-
|483827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483831 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|483832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483856 - ||  ||  || CSS
|-
|483857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483878 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|483879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483891 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|483892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

483901-484000 

|-
|483901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483924 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483934 - ||  ||  || CINEOS
|-
|483935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483951 - ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|483952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483966 - ||  ||  || CSS
|-
|483967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483989 - ||  ||  || LONEOS
|-
|483990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|483997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|483998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|483999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|484000 - ||  ||  || CSS
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0483001